Термическая обработка:

 Термическая обработка металлов.
 Тепловая кулинарная обработка.
 Тепловая обработка древесины.